Brookston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookston (Indiana)
 Brookston (Minnesota)
 Brookston (North Carolina)
 Brookston (Pennsylvania)
 Brookston (Texas)

Siehe auch:
 Brookton